Kadirli (district), een Turks district in de provincie Osmaniye
 Kadirli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kadirli